Příjmení Ahrens nese více různých osobností:

 Kurt Ahrens Jr. (* 1940) – německý automobilový závodník
 Mariella Ahrensová (* 1969) – německá herečka
 Marlene Ahrensová (1933–2020) – chilská atletka